Futuna peut désigner :
 Futuna, une île française de l'océan Pacifique faisant partie de Wallis-et-Futuna ;
 le futunien, une langue parlée dans cette île ;
 Futuna, une île du Vanuatu ;
 le futuna-aniwa, une langue parlée dans cette île ;
 la plaque de Futuna, une plaque tectonique.